Dinur () ist der Familienname von:

 Ben-Zion Dinur geb. Dinaburg (1884–1973), israelischer Historiker und Politiker
 Irit Dinur, israelische Informatikerin